Andreas Menger – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Anton Menger – giurista ed economista austriaco
 Carl Menger – economista austriaco
 Karl Menger – matematico austriaco